Am zin – hongkoński kryminalny film akcji w reżyserii Johnniego To, którego premiera odbyła się 27 grudnia 2001 roku.

Obsada 
Źródło: Filmweb

Nagrody i nominacje 
Źródło: Internet Movie Database

Przypisy 

Hongkońskie filmy z 2001 roku
Hongkońskie filmy kryminalne
Hongkońskie filmy akcji
Filmy w reżyserii Johnniego To